Вене́ра Калли́пига (Венера Прекраснозадая, , , ) — название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в Золотом доме Нерона. Статуя входила в собрание герцогов Фарнезе и была передана в Национальный археологический музей Неаполя, где хранится и в настоящее время.

Описание 
Археологи классифицировали статую как произведение неоаттической школы. Богиня Венера изображена одетой в длинную тунику, подол которой она подобрала вверх и правой рукой придерживает у своей груди, а левой подняла на уровень головы таким образом, что вся нижняя часть её туловища и ноги предстают обнажёнными. Э. Ф. Голлербах в своём эссе «Эстетика крупа» охарактеризовал Венеру Каллипигу как «олицетворение всепобедного очарования женского тела». Статую реставрировал итальянский скульптор Карло Альбачини.

История 
По свидетельству Афинея, эта статуя повторяет изваяние, находившееся в Сиракузах и посвящённое Венере двумя сёстрами:
«В те давние дни люди были так одержимы сластолюбием, что был даже воздвигнут храм Афродите Каллипиге (Дивнозадой), и вот как это случилось. У одного крестьянина были две красивые дочери. Однажды они поспорили, у которой из них красивее задница; и чтобы решить спор, вышли на большую дорогу. Там шел юноша, сын почтенного и богатого родителя, и они перед ним заголились, а он, взглянув, отдал предпочтение старшей. И так он влюбился в нее, что, вернувшись в город, расхворался, слег и рассказал обо всем младшему брату. Тот немедля отправился в названную деревню и, увидев девушек, сам страстно влюбился, но в меньшую. Отец уговаривал их взять себе более именитых жен, но ничего не добившись, отправился в деревню, договорился с отцом тех девушек, привез их в город и выдал за сыновей. Этих-то девушек горожане прозвали „дивнозадыми“, как о том говорит в „Ямбах“ Керкид Мегалопольский: что в Сиракузах-де „Сестер прекраснозадых здесь была пара“. Вот эти-то сестры, получив большое богатство, построили храм в честь Афродиты и назвали ее Каллипигой, как о том рассказывает в своих „Ямбах“ и Архелай».

Св. Климент Александрийский в своём труде «Увещевание к язычникам» сообщает, что жители Сиракуз поклонялись Афродите под именем Каллипиги. В 1836 году Цезарь Фамен утверждал, что статуя приобрела тёмный оттенок из-за поцелуев, которыми её покрывают посетители Королевского музея в Неаполе. Копии статуи Венеры Каллипиги были установлены в музеях и парках во многих странах, в том числе и в России — в частности, в Павловском парке (г. Павловск), в составе скульптурной композиции Большого каскада (Петергоф) и в Екатерининском парке (Царское Село).

В живописи 
 Аннибале Карраччи, «Геркулес на распутье».
 Юбер Робер, «Жертвоприношение Венере Каллипиге в круглом храме».
 Юбер Робер, «Пейзаж с женщиной, сброшенной её мулом у подножия статуи Венеры».
 Жан Фредерик Шалль, «Купальщицы сравнивают друг друга с Венерой Каллипигой» («Сравнение», «Три грации»).
 Томас
Роулендсон, «Лестница на выставку» («Выставка на лестнице»).
 Поль Мерварт, «Купальщица (Венера Каллипига с длинными волосами)».
 А. А. Ушин, «Павловский парк. 12 дорожек. Статуя Венеры Каллипиги» (1969 год).
 Ю. В. Вальцефер, «Висячий сад. Венера Каллипига» (2011).

В литературе 
 Винченцо Картари, «Образы древних богов и сказания о них».
 Жан де Лафонтен, «Афродита Каллипига».
 Оноре де Бальзак, «Патология общественной жизни».
 Александр Дюма, «Асканио».
 Ги де Мопассан, «Сицилия».
 Артюр Рембо, «Солнце и плоть».
 Д. С. Мережковский, «Смерть богов. Юлиан Отступник».
 Д. С. Мережковский, «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи».
 Ганс Гейнц Эверс,  «Венера Каллипига».
 Гийом Аполлинер, «К самой милой части» («Послания к Лу»).
 Джеймс Джойс, «Улисс».
 Э. Ф. Голлербах, «Эстетика крупа».
 Андре Бретон, «Письмо к мадам де Сад» («Антология чёрного юмора»).
 Гарри Гаррисон, «Билл — герой Галактики».
 Жан-Люк Энниг, «Краткая история попы».

В музыке 
 Жорж Брассенс, «Venus Callipyge», «Misogynie à Part», «Entre la Rue Didot et la Rue de Vanves».
 Максим ле Форестье, «Entre la Rue Didot et la Rue de Vanves».
 Мишель Фюген, «Version Latine».
 Паскаль Комелад, «Danse du valseur callipyge».

В науке 
 В честь Венеры Каллипиги был назван белок каллипигин.
 Pilodeudorix kallipygos (Hypokopelates kallipygos) — африканский вид бабочек.
 Hoplia callipyge — вид гоплий в Центральной и Северной Америке.
 Ген Каллипиги (callipyge muscle hypertrophy gene, CLPG) у овец.

В нумизматике 
 Венера Каллипига изображена на денарии времен императора Тита.

См. также 
 Культурная история ягодиц
 Венера с зеркалом
 Венера на корточках
 Ямки Венеры
 Теннисистка (фотография)
 Символ сердца
 Мисс Бум Бум
 Анасирма

Примечания

Литература 
 Francis Haskell and Nicholas Penny, 1984. Taste and the Antique Cat. 86.
 Dericksen Brinkerhoff, review of Aphrodite Kallipygos by Gosta Saflund and Peter M. Fraser — American Journal of Archaeology, Vol. 69, No. 1 (Jan., 1965), pp. 78-79.
 Laurentino García y García, Luciana Jacobelli, Louis Barré, 2001. Museo Segreto. With a Facsimile edition of Herculanum et Pompéi. Recueil général des peintures, bronzes, mosaïques… (1877). (Pompei: Marius Edizioni) Eric M. Moormann, On-line Bryn Mawr Classical Review 20.

Скульптуры Древней Греции
Мраморные скульптуры I века до н. э.
Здания и коллекции рода Фарнезе
Экспонаты Археологического музея Неаполя
Скульптуры, изображающие обнажённых женщин
Афродита в скульптуре